Biografies:
 Alceu de Mitilene, fou el més antic dels poetes lírics eòlics
 Alceu (poeta), poeta grec del segle IV 
 Alceu de Messene (floruit 219 aC - 196 aC), poeta grec
 Alceu (filòsof), filòsof epicuri grec del 
 Mitologia:
 Alceu (fill de Perseu), rei de Tirint
 Alceu (fill d'Heracles), rei de Lícia